Готланд (комуна) — комуна, адміністративно-територіальна одиниця Швеції.
Готланд (лен) — лен, адміністративно-територіальна одиниця в південній Швеції.
Готланд — острів у Балтійському морі і ландскап, історична область у південній Швеції.